Ulica Józefa Piłsudskiego – popularna nazwa ulic w Polsce;

 Ulica Józefa Piłsudskiego w Częstochowie
 Ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego w Dąbrowie Tarnowskiej
 Ulica Józefa Piłsudskiego w Kaliszu
 Ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie
 Ulica Józefa Piłsudskiego w Leżajsku
 Ulica Józefa Piłsudskiego w Łukowie
 Ulica Józefa Piłsudskiego w Policach
 Ulica Józefa Piłsudskiego w Poznaniu
 Ulica Józefa Piłsudskiego w Radomiu
 Ulica Józefa Piłsudskiego w Rybniku
 Ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sanoku
 Ulica Józefa Piłsudskiego w Siedlcach
 Ulica Marszałka Piłsudskiego w Skwierzynie
 Ulica Józefa Piłsudskiego w Stargardzie
 Ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczecinie
 Ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tarnowskich Górach
 Ulica marsz. Józefa Piłsudskiego w Wodzisławiu Śląskim
 Ulica Józefa Piłsudskiego we Wrocławiu
 Ulica Józefa Piłsudskiego w Zamościu

Zobacz też;
 aleja Józefa Piłsudskiego
 Plac Józefa Piłsudskiego

 
Piłsudskiego